La parola "curva" indica generalmente un oggetto non rettilineo:
 Curva – in ingegneria dei trasporti, porzione di strada, binario, sentiero o altro tipo di percorso che svolta verso sinistra o destra
 Curva – in matematica, una funzione continua definita su un intervallo reale i cui valori possono appartenere all'insieme dei reali, al piano euclideo, allo spazio euclideo o anche a uno spazio topologico
 Curva – in ingegneria idraulica, tratto di tubazione congiungente due tratti rettilinei che formano tra loro un angolo diverso da 180°
 Curva – comune boliviano nel dipartimento di La Paz
 Curva – nel baseball rappresenta una tipologia di lancio del lanciatore; è anche chiamata "palla curva"
 Curva – nel gergo calcistico, la sezione di stadio che congiunge la gradinata con la tribuna